Fabien Pio, né le  à Avignon, est un photographe contemporain français, formé à l'Université d'Avignon et à l’École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier. 

Il vit et travaille à Montpellier.

Biographie

Expositions 

 Décembre 2008 / mars 2009 : Exposition personnelle au Delirium Tzigane, Avignon.
 Mars 2009 : Exposition collective pour le Printemps des Poètes, Bibliothèque Universitaire, Université d'Avignon.
 Octobre 2009 : Exposition collective du quinzième Parcours de l'Art, au Cloître St Louis, Avignon.
 Aout / septembre 2010 : Exposition collective pour la manifestation L'Été Contemporain, Draguignan.
 Mai 2011 : Exposition collective dans le cadre du festival off des Boutographies Supernova, Montpellier.
 Octobre / novembre 2011 : Exposition collective dans le cadre du festival Phot'Aix, Aix-en-Provence.
 Novembre 2011 : Exposition collective Angkor Photo Festival, Siem Reap, Cambodge.
 Mars / avril 2012 : Exposition collective Galerie 59 Rivoli, Paris.
 Juin 2012 : projection galerie La Barak (Boutographies), Montpellier.
 Juillet 2012 : Ouverture le Vertmeilleux festival, Cailhau.
 Juillet 2012 : Festival Cours et Jardins des Arts, Vers-Pont-du-Gard.
 Novembre 2012 : Exposition individuelle galerie La Barak, Montpellier.
 Décembre 2012 / janvier 2013 : Musée Angladon, Avignon.
 Février 2013 : Exposition collective galerie Éphémère, Villeneuve-lès-Maguelone.
 Mars 2013 : Projection galerie La Barak (Boutographies), Montpellier.
 Avril 2013 : Exposition individuelle galerie Fontaine Obscure, Aix-en-Provence.
 Avril 2013 : Exposition collective au Temple, Cournonsec.
 Novembre 2013 : Exposition collective galerie Saint-Ravy, Montpellier. 
 2013 : Exposition collective Correspondance Visuelle, Salon de la Photo, Paris. 
 2013 : Projection Maison de l'Image Documentaire, Sète. 
 2014 : Exposition collective Salle Eugène Lacroix, Aramon. 
 Exposition collective Musée Hofer-Bury, Lavérune. 
 Exposition collective itinérante Correspondance Visuelle :
 Salon Photo de Riedisheim. 
 Galerie Fontaine Obscure, Aix-en-Provence. 
 MAP festival, Toulouse. 
 Gex Photo-Festival, Gex. 
 Exposition individuelle galerie Pinxit, Toulouse. 
 Projection Encontros da Imagen, Braga, Portugal. 
 Exposition collective Mois de la Photo Off, galerie La(b) Artyfact, Paris 
 Exposition collective Festival Fotografico Europeo, Castellanza, Italie. 
 Exposition collective Coil Project Show, Athènes, Grèce.

Prix 
 Lauréat de la sélection Vis-à-Vis Photo numéro 73 sur le thème de la solitude, 2010.
 Prix Jeunesse de la ville de Montpellier, dans le cadre du festival Supernova, 2011.
  au festival Phot'Aix, 2011. 
 Lauréat du Prix Art School Photographie, 2012.
 Finaliste Talents MAP (festival MAP), 2012.
 Finaliste l'Exposition Originale Acte V, 2012.
 Finaliste « Huis clos » Compétence Photo et festival MAP, 2013.

Collections 
 Artothèque de l’Été Contemporain, Draguignan, France.

Publications 
 Livre Dans la brume aquatique, GLC Éditions, photographies de Fabien Pio, préface de Bernard Plossu

Références

Liens externes 
 
 
 

Photographe français du XXIe siècle
Naissance en décembre 1988